5B peut faire référence à :
 Chypre, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 McLaren MP4/5B, une formule 1 de l’écurie McLaren Racing ;
 Türksat 5B, un satellite de télécommunications turc.

Voir aussi